Аста́пов — русская фамилия; имеет женскую форму Астапова. Известные носители:
 Астапов, Александр Сергеевич (род. 1952) — советский и российский офицер, подводник, Герой России.
 Астапов, Афанасий Афанасьевич (1840—1917) — русский антиквар-букинист и библиофил.
 Астапов, Валерий Петрович (род. 1942) — белорусский государственный деятель, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
 Астапов, Василий Павлович (1918—2008) — советский и российский скульптор.
 Астапов, Виктор Борисович (род. 1962) — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Западного военного округа, генерал-лейтенант.
 Астапов, Иван Фёдорович (род. 1935) — комбайнёр совхоза «Развильненский» Гвардейского района Талды-Курганской области, Герой Социалистического Труда.
 Астапов, Николай Яковлевич (1826—1862) — Георгиевский кавалер, лейтенант; № 9549; 6 декабря 1854.
 Астапов, Павел Леонидович (род. 1979) — российский самбист.
 Астапов, Самуил Захарьевич (1802—1885) — генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер (капитан; № 8546; 26 ноября 1850).

Астапова 
 Астапова, Евдокия Семёновна (1917—2003) — звеньевая свеклосовхоза «Михайловский», Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Астапово
 Остапов
 Остапенко

Примечания